Exercises – drugi album szkockiej grupy rockowej Nazareth wydany w lipcu 1972.

Lista utworów

Twórcy 
 Dan McCafferty – wokal
 Darrell Sweet – perkusja
 Pete Agnew – bas, gitara
 Manny Charlton – gitara

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy Nazareth
Albumy Warner Bros. Records